De Duitse voetbalclub Werder Bremen speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Werder Bremen

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

Europa Cup II (seizoen 1991/92)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Werder Bremen onder leiding van trainer-coach Otto Rehhagel vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1991/92. De Duitsers wisten door te dringen tot de finale en versloegen daarin AS Monaco met 2-0.

UEFA Cup (seizoen 2008/09)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Werder Bremen onder leiding van trainer-coach Thomas Schaaf vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2008/09, nadat de club was uitgeschakeld in het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League. De Duitsers wisten door te dringen tot de finale van het Europese bekertoernooi en verloren daarin met 2-1 van FK Sjachtar Donetsk na verlenging.

Werder Bremen
Bremen